Rickmer Clasen Rickmers – armatore tedesco (1807-1886)
 Willi Rickmer Rickmers – alpinista tedesco (1873-1965)
 Rickmer Rickmers – veliero del 1896, ora adibito a nave-museo